In 2009 werd het negentiende voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 4 april tot 8 november. BATE werd kampioen.

 Dit seizoen degradeerden drie clubs omdat de competitie in 2010 naar 12 clubs herleid werd.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2009